Las reglas de Woodward pueden hacer referencia a:

Reglas de Woodward-Hoffmann, usadas en química orgánica física, para predecir la estereoquímica de una reacción pericíclica.
Reglas de Woodward-Fieser, usadas en química orgánica para predecir la longitud de onda de la máxima absorción en sistemas conjugados.